Corlett est un patronyme d'origine mannoise, qui pouvant désigner:

Patronyme
, deemster de l'Île de Man
 (1889-1971), officier de la Seconde Guerre mondiale américain
 (née en 1999), actrice canadienne fille de l'acteur Ian James Corlett
 (1923-2005), auteur et architecte naval britannique
 (1884-1955), lieutenant-gouverneur du Colorado
Ian James Corlett (né en 1962), acteur canadien
 (né en 1950), homme politique de l'Île de Man
Marama Corlett (née en 1991), actrice maltaise
 (1852-1921), joueur de cricket anglais
 (né en 1950), joueur de cricket malawite

Voir aussi
Goldwin Corlett Elgie (1896-1975), homme politique canadien de l'Ontario

Homonymie de patronyme